Кубок виклику Азії 2017 () — спортивне змагання з хокею із шайбою, 10-й Кубок виклику Азії, що проводився під егідою Міжнародної федерації хокею із шайбою (ІІХФ). Турнір відбувався з 17 по 23 березня 2017 року в Таїланді.

Топ-дивізіон

Команди-учасниці

Підсумкова таблиця та результати 

М — підсумкове місце, І — матчі, В — перемоги, ВО — перемога по булітах або у овертаймі, ПО — поразка по булітах або у овертаймі, П — поразки, Ш — закинуті та пропущені шайби, О — очки

Дивізіон І

Посилання 
 Топ-дивізіон  

2017 у хокеї з шайбою
Азійський Кубок Виклику з хокею із шайбою
Березень 2017